ADHD — дебютный студийный альбом Джойнера Лукаса. Он был выпущен 27 марта 2020 на лейбле Twenty Nine Music Group. Альбом содержит гостевые участия от Logic, Янг Тага, Криса Брауна, Timbaland, Fabolous и King OSF.

Предыстория 
Альбом был анонсирован 12 октября 2018. Лукасу в детстве был поставлен диагноз СДВГ. Это болезнь стала вдохновителем альбома.

Коммерческие показатели 
ADHD дебютировал под номером 10 в чарте Billboard 200 с 39,000 единиц, эквивалентных альбому, было продано 10,000 копий за первую неделю.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2020 года